Kaočine su naselje u sastavu Grada Drniša, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalaze se oko 8 kilometara zapadno od Drniša.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 203 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Drniša